Costituisce una vecchia denominazione di:

Guardia Lombardi – comune italiano in provincia di Avellino
Guardia Piemontese – comune italiano in provincia di Cosenza